Here Comes the Groom (br: Órfãos da Tempestade e em pt: A Sorte Bate à Porta) é um filme norte-americano de 1951 dirigido por Frank Capra.

Sinopse
Pete Garvey, correspondente internacional, improvisa uma agência de adoção de órfãos de guerra, em Paris, quando um ultimato de sua antiga noiva Emmadel Jones chama-o de volta para Boston, com dois órfãos adotados para derreter o coração dela. Mas quando chega lá, descobre que ela está noiva de outro homem. Só que para não perder as crianças Pete vai ter que se casar no prazo de cinco dias.

Elenco principal  
Bing Crosby    ...  Peter 'Pete' Garvey
Jane Wyman     ...  Emmadel Jones
Alexis Smith   ...  Winifred Stanley
Franchot Tone  ...  Wilbur Stanley
James Barton   ...  William 'Pa' Jones
Franklyn Farnum ... Passageiro do avião (não-creditado)
Walter McGrail ... Diretor do noticiário (Não-creditado)

Premiações
Indicado ao Oscar de Melhor Roteiro e Melhor Canção (In the Cool, Cool, Cool of the Evening), ganhou nesta última.

Filmes dirigidos por Frank Capra
Filmes dos Estados Unidos de 1951
Filmes em língua inglesa
Filmes em preto e branco
Filmes de comédia romântica dos Estados Unidos
Filmes premiados com o Oscar de melhor canção original